

Населені пункти та їхні частини
 Шимановиці — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Шимановиці — село в гміні Кротошице Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Шимановиці — село в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Шимановиці — село в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Шимановиці — частина села Тшасковиці в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Шимановиці — частина села Лясота в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Шимановиці — частина села Ветшиховіце в гміні Ветшиховіце Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки